Sixtina bzw. Sixtinische Kapelle heißen:
 Sixtinische Kapelle, Kirche im Vatikan
 eine Seitenkapelle der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom, siehe Santa Maria Maggiore #Seitenkapellen

 Vulgata, eine Bibelübersetzung, benannt nach Papst Sixtus V.
 Päpstlicher Chor der Sixtinischen Kapelle, Sängergemeinschaft der Sixtinischen Kapelle